Aberlour steht für:
 Charlestown of Aberlour, kurz Aberlour, Ortschaft in Schottland
 Aberlour (Whiskybrennerei), Whiskybrennerei in Aberlour